Hutberg ist der Name von Bergen und Erhebungen (sortiert nach Höhe):

in Deutschland:
 Hutberg (Steinigtwolmsdorf) (502 m), bei Steinigtwolmsdorf, im Lausitzer Bergland, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hutberg (Dürrhennersdorf) (422,5 m), bei Dürrhennersdorf, im Lausitzer Bergland, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hutberg (Oderwitz) (404,5 m), bei Oderwitz, in der Östlichen Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hutberg (Herrnhut) (371,9 m), bei Herrnhut, in der Östlichen Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hutberg (Großschönau) (371,5 m), bei Großschönau, in der Östlichen Oberlausitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hutberg (Königshainer Berge) (345,6 m), Königshainer Berge, Östliche Oberlausitz bei Mengelsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Hutberg (Dresden) (311,1 m), bei Weißig, im Schönfelder Hochland, kreisfreie Stadt Dresden, Sachsen
 Hutberg (Wallroda) (296,3 m), bei Wallroda, im Hüttertal, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hutberg (Kamenz) (293,2 m), bei Kamenz, im Lausitzer Bergland, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Hutberg (Brandenburg) (162,0 m), bei Treppeln (Neuzelle), in den Rauenschen Bergen, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

außerhalb Deutschlands:
 Hutberg (Gutensteiner Alpen) (), zwischen Klostertal und Schwarzatal, Niederösterreich
 Hutberg (Hohe Wand) (), Berg in der Gemeinde Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Hutberg (Waldviertel) (), Berg in der Gemeinde Großdietmanns, Niederösterreich
 Hutberg (Weinviertel) (), Berg nördlich von Haugsdorf, Niederösterreich
 Hutberg, deutscher Name des Kaní hora (476 m), bei Skorošice, im Vorland des Reichensteiner Gebirges, Okres Jeseník, Tschechien
 Hony (Hutberg), Ortsteil von Police nad Metují, Tschechien

Hutberg ist Namensbestandteil eines Naturschutzgebiets:
 Hutberg bei Fischbach, bei Fischbach (Kallmünz), Landkreis Regensburg, Bayern

Hutberg ist Namensbestandteil einer archäologischen Kultur:
 Hutberg-Gruppe, Gruppe der mittel- und ostdeutschen Trichterbecherkultur aus der Jungsteinzeit

Siehe auch:
 Huthberg
 Hutsberg
 Huthügel
 Hutweide – zur Namenkunde